Rotunda bezeichnet:
 Rotunda, eine Schriftart

Rotunda heißen folgende geographische Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Rotunda (Olt), Gemeinde im Kreis Olt, Rumänien
 Rotunda (Edineț), Gemeinde im Rajon Edineț, Republik Moldau

weitere Orte:
 Rotunda (Argeș), Dorf im Kreis Argeș, Rumänien
 Rotunda (Cluj), Dorf im Kreis Cluj, Rumänien
 Rotunda (Neamț), Dorf im Kreis Neamț, Rumänien
 Rotunda (Suceava), Dorf im Kreis Suceava, Rumänien

Baulichkeiten:
 Rotunda (Birmingham), ein zylinderförmiges Bürohochhaus in Birmingham, Vereinigtes Königreich
 Rotunde von Mosta, Kirche Santa Marija Assunta, in Mosta, Malta
 Rotunde (Thessaloniki), ein römisches Bauwerk in Thessaloniki, Griechenland
 Rotunde (Wien), im Wiener Prater zur Weltausstellung 1873 errichtet, 1937 durch einen Brand zerstört
 das Wahrzeichen der University of Virginia, in Charlottesville, Virginia, Vereinigte Staaten; siehe University of Virginia #Die Rotunda
 PKO-Rundbau in Warschau, ein Bauwerk in Warschau, Polen 

sowie:
 Rotunda (Antarktika), Berg im ostantarktischen Viktorialand, Antarktis
 Rotunda-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktis

Rotunda ist der Name folgender Personen:
 Mike Rotunda (* 1958), US-amerikanischer Wrestler
 Taylor Rotunda (* 1990), US-amerikanischer Wrestler, siehe Bo Dallas
 Windham Rotunda (* 1987), US-amerikanischer Wrestler, siehe Bray Wyatt

Rotunda, weitere Namen:
 Rotunda (Hersteller), ein ehemaliger Hersteller von Haushaltswaren

Siehe auch:
 Rotund
 Rotunde
 Rotundus